Контр може да се односи на:

 Контр (Лоар и Шер), насељено место у Француској, у департману Лоар и Шер
 Контр (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома
 Контр (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер